Hendījān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hendījān (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Hendījān, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar